Moskovska oblast
Blisko Podmoskovlje
Podmoskovje (televizijski kanal)
Podmoskovje (zimski dvorac)
Podmoskovske večeri (rus. Подмосковные вечера)